Мойсієнко — українське прізвище. Відомі носії:

 Мойсієнко Анатолій Кирилович — український поет, мовознавець, перекладач, доктор філологічних наук, професор Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка.
 Мойсієнко Василь Миколайович (* 1965) — кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 Мойсієнко Віктор Михайлович — діалектолог, історик мови, доктор філологічних наук, професор Житомирського державного університету ім. І. Франка.
 Мойсієнко Іван Іванович — український ботанік, доктор біологічних наук, професор.
 Мойсієнко Сергій Михайлович ( 1965) — український театральний діяч.

Прізвища на -ко